

Geografia 
 Bertaut Reef – isola corallina delle Seychelles nell'Oceano Indiano

Persone 
 Alain Bertaut (1928-2016) – pilota automobilistico francese
 Jean Bertaut (1552-1611) – poeta francese
 Jules Bertaut (1877-1959) – storico francese
 Léonard Bertaut (...–1662) – storico francese
 Marie-Henriette Bertaut (1822–...) – pittrice francese